

Par ordre alphabétique

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 10

Ligne 11

Ligne 12

Liens externes 
  Plan du réseau (PDF)
  Transports Metropolitains de Barcelone
  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  Plan du métro

 
Barcelone